Aschersleben steht für:

 Aschersleben, Stadt in Sachsen-Anhalt
 Aschersleben (Ferdinandshof), Ortsteil der Gemeinde Ferdinandshof in Vorpommern
 Kreis Aschersleben, Kreis im DDR-Bezirk Halle bzw. Landkreis im Bundesland Sachsen-Anhalt
 Kreis Aschersleben (Provinz Sachsen), Landkreis in der preußischen Provinz Sachsen

Aschersleben ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert von Aschersleben, Graf von Aschersleben und Askanier
 Christian Siegmund von Aschersleben († 1709), preußischer Oberst 
 Ehrentreich Friedrich von Aschersleben (1707–1761), preußischer Generalmajor
 Georg Wilhelm von Aschersleben (1702–1775), preußischer Kammerpräsident
 Hans von Aschersleben (1698–1772), preußischer Offizier und Landesdirektor

 Aschersleben (Adelsgeschlecht), ein uckermärkisches Adelsgeschlecht